Gütersberg ist der Ortsname von

 Gütersberg (Aresing), Ortsteil der Gemeinde Aresing, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Gütersberg (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gütersberg (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Gütersberg (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortsteil von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Güterberg